Gurney ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ramsdell Gurney (1930–2017), US-amerikanischer Dramatiker und Autor
 Ashley B. Gurney (1911–1988), US-amerikanische Entomologin
 Dan Gurney (1931–2018), US-amerikanischer Autorennfahrer und Teambesitzer
 Daryl Gurney (* 1986), nordirischer Dartspieler
 Edward Gurney (1914–1996), US-amerikanischer Politiker (Florida)
 Goldsworthy Gurney (1793–1875), britischer Wissenschaftler und Erfinder
 Hilda Gurney (* 1943), US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin 
 Ivor Gurney (1890–1937), englischer Komponist
 John Chandler Gurney (1896–1985), US-amerikanischer Politiker (South Dakota)
 John Henry Gurney (1819–1890), englischer Bankier und Amateur-Ornithologe
 Joseph Gurney Cannon (1836–1926), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Republikanische Partei)
 Joseph John Gurney (1788–1846), englischer Bankier und Quäker
 Margaret Gurney (1908–2002), US-amerikanische Mathematikerin, Statistikerin und Computerprogrammiererin
 Robert Gurney (1879–1950), britischer Zoologe
 Ronald W. Gurney (1899–1953), englischer Physiker
 Oliver R. Gurney (1911–2001), englischer Hethitologe

Gurney steht für:
 eine ehemalige Bank, siehe Gurney & Co.
 Gurney Point, Landspitze im Palmerland, Antarktika